

Patronyme 

 Barbara Mettler (née en 1971), fondeuse suisse ;
  (né en 1946), nageur américain ;
  (1909—1943), historienne médicale américaine ;
  (né en 1936), un écrivain suisse ;
  (né en  1934), compositeur de yodel, chef de chœur et peintre paysan suisse ;
  (né en 1945), écrivain suisse ;
   (º ?, [?]), membre de la Chambre des Représentants Ohio (1999—2000) ;
  (né en 1953) politicien américain ;
  (née en 1939), gynécologue austro-allemande, professeur de lycée à Kiel ;
  (né en 1966), dramaturge, musicien et écrivain suisse ;
  (né en 1958), réalisateur de film et directeur de la photographie (caméraman) canadien d'origine suisse ;
René Mettler (né en 1942), illustrateur suisse de livres pour les enfants et la jeunesse ;
  (né en 1975), chef d'orchestre et clarinettiste suisse ;
  (1924—2006), homme d'affaires américain ;
  (né en 1958), danseur, acteur et réalisateur suisse ;
  (née en 1989, Lucerne), pilote de course suisse ;
 Yves Mettler (né en 1976), artiste suisse.

Toponyme 
 Mettler, census-designated place américaine située en Californie.

Voir aussi 
 Mettler-Toledo, entreprise americano-suisse